La palabra bombón se puede referir a:

 Bombón, en algunos países, se refiere a una porción pequeña de chocolate para ser consumida de un solo bocado.
 Bombón, en Guatemala y Colombia, caramelo duro con un palito que sirve de mango.
 Bombón, en México y Perú, como se le conoce a veces al malvavisco.
 Bombón, forma de presentación del café que incluye leche condensada.
Pupi, simplemente el.

Véase también
Bombonera (desambiguación)